Oliver Poole peut faire référence à :

 Oliver Poole, 1er baron Poole (1911-1993), homme politique conservateur britannique, soldat et homme d'affaires
 , journaliste et auteur britannique
 , pianiste et compositeur britannique
  (1922-2009), joueur de football américain